Weselik ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Weselik (1903–1962), österreichischer Fußballspieler und Trainer
 Nikolaus Weselik (* 1966), österreichischer Jurist und Autor